Erasmus Universiteit Rotterdam
EUR (Rome), een wijk in Rome
Euro, de munteenheid van de Europese Unie